T2 Medium Tank – amerykański czołg średni z okresu międzywojennego
 Bentley T2 – samochód osobowy produkowany w latach 1965-1977
 Mercedes-Benz T2 – seria samochodów dostawczych produkowanych w latach 1967-1996
 Tatra T2 – tramwaj produkowany w latach 1955-1962 w zakładach ČKD
 T2 – brytyjska grupa muzyczna
 Terminator 2: Dzień sądu (w skrócie T2) – amerykański film z gatunku science-fiction z 1991 roku, wyreżyserowany przez Jamesa Camerona, drugi film z serii Terminator.
 T2 3D: Battle across Time – mini-sequel filmu Terminator 2, wyreżyserowany również przez Jamesa Camerona, pierwszy film na świecie zrealizowany w technologii 3D.